Dobrinski Selsowjet bezeichnet mehrere Ortschaften in Russland:

in der Oblast Kaliningrad:

 Dobrinski Selsowjet (Oblast Kaliningrad), in dem Rajon Gurjewsk

in der Oblast Kaluga

 Dobrinski Selsowjet (Oblast Kaluga), ehemalige Gemeinde in dem Rajon Borowsk

in der Oblast Lipezk:

 Dobrinski Selsowjet (Oblast Lipezk), in dem Rajon Dobrinka

in der Oblast Smolensk:
 Dobrinski Selsowjet (Oblast Smolensk), in dem Rajon Duchowschtschina

in der Oblast Wolgograd:
 Dobrinski Selsowjet (Rajon Surowikino), in dem Rajon Surowikino
 Dobrinski Selsowjet (Rajon Urjupinsk), in dem Rajon Urjupinsk

in der Oblast Woronesch:
 Dobrinski Selsowjet (Oblast Woronesch), in dem Talowski rajon